Ivo steht für: 

 Ivo, männlicher Vorname und Familienname
 Ivo (Musiker) (* 1969), Schweizer Rockmusiker 
 Ivo (Bolivien), Ort im Departamento Chuquisaca

Siehe auch:

 IVO